Дми́трий Саймс (; при рождении — Дми́трий Константи́нович Си́мис; 29 октября 1947, ) — американский политолог, историк, учёный. Был назначен Ричардом Никсоном председателем и главным исполнительным директором
Центра национальных интересов (Вашингтон, США) при его основании 20 января 1994 года. Издатель и генеральный директор американского журнала «The National Interest» («Национальный интерес»). 

Ведущий общественно-политического ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале» с 2018 года.

Биография 
Дмитрий Симис (Саймс) родился 29 октября 1947 года в Москве. Он был принят в семью советского правоведа и правозащитника, сотрудника радио «Свобода» Константина Михайловича Симиса (4 августа 1919 — 14 декабря 2006) и адвоката Дины Исааковны Каминской (13 января 1919 — 7 июля 2006). По признанию Саймса, один его дед родился в Одессе, в революционные годы был расстрелян ЧК как сторонник «единой и неделимой Украины». Второй дед, по материнской линии, встретил революцию членом российской партии конституционных демократов (кадетов), а в 1930-е годы (вплоть до осени 1937 года) возглавлял один из крупнейших советских банков — «Промышленный банк СССР», который в те годы осуществлял финансирование всего капитального строительства в стране, в 1950-е годы называл советскую власть «шайкой». Дина Каминская известна своей защитой советских диссидентов на политических процессах.

По окончании московской средней школы Дмитрий в течение года работал научно-техническим сотрудником в Государственном историческом музее, затем поступил на дневное отделение исторического факультета МГУ, откуда со второго курса вынужден был перейти на заочное отделение, после того как вступил в опасную полемику с преподавателем истории КПСС относительно оценки ленинских трудов. Одновременно Дмитрий Симис устроился на работу в Фундаментальную библиотеку общественных наук Академии наук СССР (ныне — Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)).

Продолжив заочное обучение на историческом факультете МГУ, заинтересовавшись антропологией, в 1966 году поступил на дневное отделение биолого-почвенного факультета МГУ.

Два раза был исключён из МГУ по политическим мотивам, на две недели помещался в московский следственный изолятор «Матросская тишина» за участие в демонстрации. В частности, в январе 1967 года был отчислен с дневного отделения биолого-почвенного факультета за «антисоветские высказывания» на молодёжном диспуте, посвящённом осуждению войны США во Вьетнаме. Однако диссидентом Дмитрий себя не считает и никогда им быть не собирался, а пытался заниматься своей профессией в рамках существовавшей в СССР системы.

В 1967—1973 годах — научно-технический, а затем младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), где был заместителем секретаря комитета комсомола и получил премию за лучший проект среди молодых учёных.

В январе 1973 года, в возрасте двадцати пяти лет, эмигрировал с женой в США. 
По утверждению бывшего офицера КГБ Юрия Швеца в 1974 году Саймс был инфильтрован в США — это была целая операция КГБ с участием Е.М. Примакова.

Был принят на работу научным сотрудником в Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies). Руководил Центром по российским и евроазиатским программам в Фонде Карнеги, был профессором при Университете Джонса Хопкинса, Колумбийском университете и Калифорнийском университетe в Беркли.
В 1978 — директор отдела исследований СССР центра по изучению стратегических и международных вопросов Джорджтаунского университета, одновременно — внештатный корреспондент радио радио «Свобода» в Вашингтоне (работал под псевдонимом).

Был неофициальным советником по вопросам внешней политики экс-президента США Ричарда Никсона (1913—1994) в последние годы его жизни.

Является председателем и главным исполнительным директором Центра национальных интересов (Вашингтон, США; ранее — Никсоновский центр) со дня его основания 20 января 1994 года Ричардом Никсоном, а также издателем и генеральным директором американского журнала «The National Interest» («Национальный интерес»).

Саймс более 100 раз упоминался в Докладе Мюллера

Принимает участие в качестве эксперта в российских политических телевизионных передачах и печатных изданиях.

С 3 сентября 2018 года вместе с Вячеславом Никоновым ведёт общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале» российского телевидения. C 9 января 2023 года — постоянный ведущий выпуска в 22:45.

В июне 2022 г. Саймс участвовал в переговорах российского посла в США Антонова с американским дипломатом Халилзадом

Семья 
Приёмные родители Саймса: мать — Дина Исааковна Каминская (1919—2006), юрист, адвокат, защищала известных правозащитников Александра Гинзбурга и Владимира  Буковского на судебных процессах в Москве. После эмиграции в США опубликовала мемуары «Записки адвоката» (1976). Отец Саймса, Константин Михайлович Симис (1919—2006), — автор книги USSR: the Corrupt Society; The Secret World of Soviet Capitalism (1982).

Женат. Супруга — Анастасия Рюрикова Саймс (Anastasia Ryurikov Simes), художница. Сын Дмитрий, хорошо говорит по-русски. Проживают в США в Вашингтоне.
Тесть — Дмитрий Рюриков, советский и российский дипломат.

Библиография

Примечания 

Выпускники исторического факультета МГУ
Сотрудники ИНИОН
Сотрудники ИМЭМО
Русские эмигранты третьей волны в США
Сотрудники Фонда Карнеги
Преподаватели университета Джонса Хопкинса
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Советологи